Folgende Liste der Länder nach Devisenreserven sortiert Länder nach ihren gehaltenen Devisenreserven. Derartige Reserven werden in den meisten Fällen von Zentralbanken gehalten und können in Form von Gold, verschiedenen Währungen oder auch in Form von nicht liquiden Mitteln existieren.

Liste der Länder nach Devisenreserven

Liste der Länder nach Devisenreserven (Weltbank) 
Folgende Liste gibt Überblick über die Top 30 Länder nach kombiniertem Wert aller Devisen- und Goldreserven. Quelle ist die Weltbank.

Reservewährungen nach Bedeutung

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)